Chicago Transit Authority kan betekenen:
 Chicago Transit Authority (bedrijf)
 de eerste naam van de popgroep Chicago (band)
 Chicago Transit Authority (album); het eerste album van de band Chicago.